A 2001-es magyar gyeplabdabajnokság a hetvenegyedik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban hét csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak, majd két csoportban egymás közt még két kört, végül a csoportok azonos helyein végzők egymással játszottak a végső helyezésekért.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Csoportkör

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont P+: Pluszpont az alapszakaszból

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2002

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag